Алекса́ндр Алекса́ндрович Вереща́гин:
  (1885—1965) — кинорежиссёр, театральный режиссёр, актёр.
 Верещагин, Александр Александрович (1910—1996) — советский педагог.